Verdens landes BNP er en liste over verdens landes økonomier, sorteret efter deres bruttonationalprodukt efter markedets eller regeringens officielle valutakurser i US-dollar. Listen er lavet i 2008 af den Internationale Valutafond, beløbene er anslået for 2008.

Noter 
 a. Herunder de franske oversøiske besiddelser Guadeloupe, Martinique, Fransk Guiana og Réunion.
 b. Oplysningerne gælder kun Tanzanias fastland.
 c. Oplysningerne indeholder ikke handel med opium.

Eksterne kilder/henvisninger 
 World Economic Outlook Database, Den Internationale Valutafond, april 2005. udvalgte lande; Verden; EU</small>
 Afghanistan: Den International Valutafond, Public Information Notice (PIN) No. 05/9 – 27. januar 2005.

Referencer 

Makroøkonomi